Il singolare del torneo di tennis Cadillac Pro Indoor USTA Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex O'Brien che ha battuto in finale Grant Doyle 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jonathan Stark (secondo turno)
 Assente
 Alex O'Brien (Campione)
 Steve Campbell (secondo turno)

 Michael Sell (secondo turno)
 Jaime Oncins (primo turno)
 Brian MacPhie (primo turno)
 Doug Flach (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cadillac Pro Indoor USTA Challenger 1998